Спессотто () — итальянская фамилия:
 Спессотто, Арианна (род. 1985) — итальянский политик.
 Спессотто, Санти (1923—1980) — итальянский и сальвадорский священник-францисканец.